Кита́йская классифика́ция психи́ческих расстро́йств (, ) — клиническое руководство, используемое в Китае для диагностики психических расстройств. Публикуется крупнейшей организацией психиатров Китая — китайским обществом психиатров (). Последняя версия классификатора — CCMD-3, написанная на китайском и английском языках.

Структура 
По своей структуре классификатор схож с МКБ и DSM, но включает в себя некоторые вариации основных диагнозов, и культурно-обусловленные диагнозы.

Описанные в CCMD-3 диагностические категории, являющиеся более характерными для китайской или азиатской культуры, включают в себя:
 22.2. Психоз путешествия ()
 42.1 Цигун-индуцированное психическое расстройство (). Также известное как Цзоухожумо () или отклонение цигун () — восприятие неконтролируемого потока ци в организме у практикующих цигун.
 42.2 Психические расстройства, связанные с колдовством ()
 42.3. Коро () — культуральный синдром, при котором наблюдается страх западения половых органов в тело (например, в брюшную полость).
 42.9 Другие или неуточнённые психические расстройства, связанные с культурой ()
 43.5 Шэнцзин шуайжо () — культуральный синдром, аналог неврастении.

В CCMD-3 сохранена диагностическая категория «истерия» (В МКБ-10 её аналог — диссоциативные (конверсионные) расстройства):
 40 Истерия ()
 40.1 Истерическое психическое расстройство ()
 40.11 Истерическая амнезия ()
 40.12 Истерическая фуга ()
 40.13 Истерическое расстройство идентичности ()
 40.14 Истерический психоз (). Аналог в МКБ-10 —  Другие неорганические психотические расстройства.
 40.141 Истерическое расстройство одержимости ()
 40.142 Истерический ступор ()
 40.2 Истерическое соматическое расстройство ()
 40.21 Истерические двигательные расстройства ()
 40.22 Истерические конвульсии ()
 40.23 Истерические чувственные расстройства ()
 40.3 Смешанное истерическое и сомато-психическое расстройство () 
 40.9 Другая или неуточнённая истерия () 
 40.92 Транзиторное истерическое расстройство, возникающее в детском и подростковом возрасте ()

История 
История изданий классификатора:
 1979 — CCMD. Первая версия.
 1981 — CCMD-1
 1984 — CCMD-2
 1995 — CCMD-2-R (R — англ. revised, пересмотренный)
 2001 — CCMD-3

Литература

См. также 
 Международная классификация болезней (МКБ)
 Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам (DSM)

Примечания 

Психиатрические классификаторы